Douglas Dunn (1942-) est un danseur et chorégraphe américain ;
 Douglas Dunn (poète) (1942-) est un poète écossais.